Le sigle SM-3 peut désigner:

 le missile antiballistique RIM-161 Standard Missile 3;
 la centrale hydroélectrique québécoise (Canada) Saint-Marguerite-3.

Homonymie de titre